Jean-Paul Roux (1925-2009), historien et mongoliste français spécialiste du monde turco-mongol.
 Jean-Paul Roux, réalisateur et scénariste français
 Jean-Paul Roux (1942-), syndicaliste français, ancien secrétaire général de la FEN/UNSA Éducation